Juan I de Sajonia (en alemán, Johann I. von Sachsen; Dresde, 12 de diciembre de 1801-Pillnitz, 29 de octubre de 1873) fue rey de Sajonia en 1854 al suceder a su hermano, Federico Augusto II.

Su padre, Maximiliano de Sajonia, fue el sexto hijo del elector de Sajonia, Federico Cristián, y de su esposa, la princesa María Antonia de Baviera, hija del emperador Carlos VII del Sacro Imperio Romano Germánico.

Biografía

Primeros años 
Durante la mayor parte de su vida, Juan mantuvo pocas opciones de heredar la Corona de Sajonia: estaba precedido por su padre y dos hermanos mayores, Federico Augusto y Clemente. Sin embargo, en 1822, Clemente murió soltero en Italia, y Juan ahora solo estaba precedido en la línea de sucesión por su hermano mayor, Federico Augusto.

Cuando su tío, Antonio, sucedió a su hermano mayor como rey (1827), Juan se convirtió en el tercero en la línea al trono, y después de la renuncia de su padre, Maximiliano, a los derechos de sucesión en 1830, Juan pasó a ser segundo en la línea de sucesión. El hermano mayor de Juan se convirtió en rey Federico Augusto II en 1836; ahora era el primero en la línea de sucesión al trono. El rey contrajo matrimonio dos veces pero no tuvo hijos. Juan permaneció como heredero presunto durante todo el reinado de su hermano.

Rey de Sajonia 
Juan se convirtió en rey de Sajonia tras la muerte de su hermano, Federico Augusto II, el 9 de agosto de 1854.

La Organización Judicial de 1855, la ampliación de la red de ferrocarril, la introducción de la libertad de comercio son atribuidos principalmente a su sugerencia y promoción. Bajo su gobierno, se produjo la aceptación del Tratado Comercial Francés (1862) y el reconocimiento de un contrato con Italia. Ejerció bajo la influencia de su ministro Friedrich Ferdinand von Beust para la Solución de la Gran Alemania (Großdeutsche Lösung) del acuerdo imperial (con la inclusión de Austria). En 1866, Sajonia combatió en el bando austriaco en la guerra austro-prusiana. Finalmente, después de la derrota de la batalla de Königgrätz, Sajonia se unió a la Confederación Alemana del Norte y en 1871 al Imperio alemán bajo la hegemonía del Reino de Prusia. El rey murió dos años más tarde, con setenta y un años de edad.

Más allá de su obra política, Juan estuvo ocupado con la literatura. Bajo el seudónimo Philalethes tradujo al alemán la Divina comedia de Dante; algunas partes de esta obra fueron emplazadas en el Palacio de Weesenstein. El distrito de Dresde conocido como Johannstadt fue nombrado en su honor.

Matrimonio y descendencia 

Contrajo matrimonio por poderes en Múnich el 10 de noviembre de 1822 y en persona en Dresde el 21 de noviembre de 1822 con la princesa Amalia de Baviera, hija de Maximiliano I, rey de Baviera. Tuvieron nueve hijos:

 María Augusta (Dresde, 1827-ibidem, 1857).
 Alberto I (Dresde, 1828-castillo de Sibyllenort, 1902), rey de Sajonia en 1873. Teniente general y comandante de la infantería sajona.
 Isabel (Dresde 1830-Stresa, 1912), casada primero con Fernando de Saboya-Génova y luego con el marqués Nicolás de Rapallo.
 Ernesto (Dresde, 1831-Weesenstein, 1847).
 Jorge I (Pillnitz, 8 de agosto de 1832-ibidem, 15 de octubre de 1904), rey de Sajonia en 1902. Casado en 1859 con María Ana de Braganza, infanta de Portugal. Tendrán hijos que pretenderán el hipotético y extinto trono de Sajonia.
 Sidonia (Pillnitz, 1834-Dresde, 1862).
 Ana María (Dresde, 1836-Nápoles, 1859), casada en 1856 con Fernando IV de Toscana, gran duque de Toscana y archiduque da Austria.
 Margarita (Dresde, 1840-Monza, 1858), casada en 1856 con el archiduque Carlos Luis de Austria.
 Sofía (Dresde, 1845-Múnich, 1867), casada en 1865 con Carlos Teodoro de Baviera (Possenhofen, 1839-Kreuth, 1909), duque en Baviera.

Honores

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía 
 Karlheinz Blaschke: Johann. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Vol. 10, Duncker & Humblot, Berlín 1974, ISBN 3-428-00191-5, p. 528 f.
 Johann Paul von Falkenstein: Zur Charakteristik König Johann’s von Sachsen in seinem Verhältniss zu Wissenschaft und Kunst. Verlag Hirzel, Leipzig 1879 (Digitalisat)
 
 Wilhelm Haan: Johann, König von Sachsen. En: Sächsisches Schriftsteller-Lexicon. Robert Schaefer’s Verlag, Leipzig 1875, S. IX–X.
 Silke Marburg: Der Entehrte. Eine Novelle von Philalethes, König Johann von Sachsen, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 2012, ISBN 978-3-17-022428-5
 Silke Marburg: Europäischer Hochadel – König Johann von Sachsen (1801–1873) und die Binnenkommunikation einer Sozialformation, Berlín 2008. ISBN 978-3-05-004344-9
 Winfried Müller (Hg.): Zwischen Tradition und Modernität: König Johann von Sachsen 1801–1873 (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 8). Leipzig: Universitätsverlag 2004. ISBN 3-936522-86-3
 Albert Herzog zu Sachsen: Die Wettiner in Lebensbildern. Styria-Verlag, Graz u. a. 1995, ISBN 3-222-12301-2

Enlaces externos 

Reyes de Sajonia del siglo XIX (Casa de Wettin)
Nacidos en Dresde
Grandes maestres de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Miembros de la Academia de Ciencias de Sajonia
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito